La Tête en arrière est le deuxième album du groupe de rock français Luke, sorti le  sur le label RCA. Il est le successeur du premier opus du groupe, La Vie presque, paru trois ans plus tôt.

Histoire 
L'album sort en avril 2004. Quatre singles seront issus de l'album, en 2004, La sentinelle qui sera le premier et le plus gros succès du groupe à ce jour. Il donnera à Luke une notoriété nationale sur la scène rock française. La même année sortira Soledad puis Le reste du monde et enfin Hasta Siempre l'année suivante.

L'album

Artwork 
La pochette de l'album est réalisée par Franck Loriou, d'après une photo de Richard Dumas. Elle représente le haut d'une tête de cheval en noir et blanc sur fond blanc au-dessus de laquelle est taggué le nom du groupe LUKE en rouge, en lettres capitales. En dessous du nom est inscrit le titre de l'album.

Thèmes et sonorités 
L'album aborde des sonorité rock, solos et riffs de guitares.

Tous les morceaux sont chantés en français et interprétés par Thomas Boulard.

Liste des titres

Pistes bonus 
L'album contient également quatre morceaux live : Petite France, Zoé, Hasta Siempre, Me passer de toi (titre live inédit).

Musiciens 
 Thomas Boulard, guitare et chant
 Cyril Guillanneuf, orgues et piano
 Damien Lefèvre, basse et piano
 Romain Viallon, batterie et chœur

Notes et références 

Album musical sorti en 2004
Album publié par RCA Records
Album de Luke